«Leave Me Alone» () — восьмой сингл из седьмого студийного альбома американского автора-исполнителя Майкла Джексона Bad. Продюсированием трека занимались сам Джексон и Куинси Джонс. Композиция была выпущена синглом в Австралии и странах Европы на лейбле Epic Records.

Видеоклип на песню был смонтирован в стилистике игрового кино, совмещавшего в себе анимацию и актёрскую игру. Режиссёром ролика стал . За видеоклип Джексон получил статуэтку «Грэмми» в номинации «Лучшее музыкальное видео» и награду «MTV Video Music Awards» за «Лучшие спецэффекты».

Особенности композиции 
Джексон объяснял, что несмотря на то, что текст «Leave Me Alone» повествует о расставании парня и девушки, он вложил в него и другой смысл. К концу 1980-х годов певец оказался под сильным давлением жёлтой прессы, и в песне музыкант призывает оставить его в покое. «Эта композиция является ответным выстрелом Джексона в сторону таблоидов», — писали в Rolling Stone.

Выпуск сингла и реакция критиков 
«Leave Me Alone» вошла лишь в CD-издание альбома Bad в качестве бонусного трека, на виниловых пластинках песня не выпускалась из-за ограничений по возможному объёму записанной информации. Релиз состоялся в Австралии и странах Европы в феврале 1989 года. В США сингл не выпускался.

Роберт Кристгау назвал композицию «самой близкой к гениальной» на альбоме певца. В Los Angeles Times и Rolling Stone отметили  и вокал в стиле Стиви Уандера. Критики The Chicago Tribune услышали в песне хард-роковые нотки. Обозреватели портала  охарактеризовали «Leave Me Alone» так: «Вызывающий, граничащий с паранойей гимн, блестящий поп-рок, позволяющий слушателю узнать, в какой изоляции вынужден жить знаменитый музыкант». В журнале Billboard написали, что песня завершает весь альбом Джексона на агрессивной ноте.

Музыкальное видео 

Режиссёром видеоклипа на песню стал . Ролик был смонтирован в стилистике игрового кино, совмещавшего анимацию и актёрскую игру; видео стало частью музыкального фильма Джексона «Лунная походка». Джерри Крамер, один из режиссёров ленты, провёл съёмки с певцом, а Блэшфилд разбил полученное видео на отдельные кадры и занялся монтажом анимации.

По сюжету клипа певец — посетитель в парке аттракционов, он катается на американских горках. Вокруг оживают различные сплетни, связанные с музыкантом, Джексон танцует со скелетом человека-слона, покупку которого ему приписывали СМИ, повсюду демонстрируются абсурдные газетные заголовки. В конце концов, оказывается, что парк выстроен на гигантском спящем Джексоне, по аналогии с Гулливером, попавшим в плен к лилипутам. Проснувшись, певец разрушает ближайшие аттракционы и поднимается на ноги.

Появление в кадре домашнего шимпанзе Джексона, , не было запланировано режиссёром. Питомец певца захотел покататься на аттракционе вместе с хозяином прямо во время съёмок и запрыгнул туда сам, полученные кадры вошли в видеоклип.

Несмотря на то, что «Leave Me Alone» не была выпущена синглом в США, 2 января 1989 года на телеканале MTV состоялась премьера видеоклипа на песню. За ролик Джексон получил статуэтку «Грэмми» в номинации «Лучшее музыкальное видео» и награду «MTV Video Music Awards» за «Лучшие спецэффекты».

Участники записи 
 Майкл Джексон — текст, музыка, вокал, бэк-вокал, вокальный синтезатор, аранжировка вокала и ритм-секции
 Ларри Уильямс — программирование ударных, синтезаторы
  — гитара
 Кейси Янг — , программирование синтезаторов
  — синтезатор

Список композиций 
  7" (номер в каталоге Epic Records — 654672 7)

  12" (номер в каталоге Epic Records — 654672 6)

Награды и номинации

Позиции в чартах

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Песни 1987 года
Синглы Майкла Джексона
Песни Майкла Джексона
Видео Майкла Джексона
Синглы Epic Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Песни, написанные Майклом Джексоном